Amerigo Provenzano – disc jockey, produttore discografico e vocalist italiano
Bernardo Provenzano – mafioso italiano
 Giuseppe Provenzano (1946) – politico italiano nato nel 1946, presidente della Regione Siciliana dal 1996 al 1998
 Giuseppe Provenzano (1982) – politico italiano nato nel 1982, ministro per il Sud dal 2019